Багратионово — название населённых пунктов в России:

 Багратионово — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Багратионово — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.